La saison 2008-2009 de Super League est la cent douzième édition du championnat de Suisse de football. Opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires, avec 4 exceptions dues au calendrier européen et international, elle a débuté le  et s'est terminée le .

La Coupe Intertoto étant abolie en 2008, seules trois places sont qualificatives pour les compétitions européennes ; l'autre place étant celle du vainqueur de la Coupe de Suisse de football.  

Lors de cette saison, le FC Zurich a été sacré champion à la faveur d'une défaite cinglante de Bâle contre les Young Boys (0-3) lors de l'avant-dernière journée.

Les 10 clubs participants 
Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement 

|}

Résultats

Barrages de relégation 

Le  de Super League affronte la deuxième meilleure équipe de Challenge League pour tenter de se maintenir.

Statistiques

Leader journée par journée

Classement des buteurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références